Апапаско има више значења:

 Апапаско (Кваутинчан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Апапаско (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику